Coyotepec bezeichnet:

Gemeinden in Mexiko:
 Municipio Coyotepec (México) im Bundesstaat México
 Municipio Coyotepec (Puebla) im Bundesstaat Puebla

Orte in Mexiko:
 Coyotepec (Ort), Hauptort der gleichnamigen Gemeinde im Bundesstaat México
 Ejido de Coyotepec, Ort im Bundesstaat México
 San Bartolo Coyotepec, Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Santa María Coyotepec, Ort im Bundesstaat Oaxaca
 San Vicente Coyotepec, Hauptort des Municipios Coyotepec im Bundesstaat Puebla
 Santa Cruz Coyotepec, Ort im Bundesstaat Puebla